Bychowo steht für:

 Bychowo (Gniewino), ein Dorf im Gebiet der Landgemeinde Gniewino im Powiat Wejherowski in der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Bychowo (Żmigród), ein Dorf in der Gemeinde Żmigród im Powiat Trzebnicki in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien